

Cinéma 
 John David Wilson (1919-2013), animateur et producteur anglais ;

Littérature 
 John Wilson (1626-1695), juriste, poète et dramaturge anglais ;
 John Wilson (1785-1854), un poète écossais ;
 John Wilson, un romancier canadien ;

Musique 
  (1947-), batteur nord-irlandais ;

Politique 
 John Wilson (c.1588-1667), pasteur puritain de Boston ;
 John Wilson (?-1819), un administrateur de la colonie du Bas-Canada du  au  ;
 John Wilson (1780-1856), un gouverneur du Ceylan britannique en 1811-1812 et en 1831 ;
 John Wilson (1851-1899), un marin anglo-suédois, conseiller étranger auprès du gouvernement de Meiji ;
 John Wilson (1924-2014), un diplomate et homme politique britannique ;
  (1956-), un homme politique écossais ;

Science 
 John Wilson (1741-1793), un mathématicien britannique ;
 John Tuzo Wilson (1908-1993), un géophysicien et géologue canadien ;

Sport 
 John Wilson, un athlète britannique ;
 John Wilson (1876-1957), coureur cycliste écossais ;
 John Wilson (1884-1916), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Wilson (1929-2011), joueur de hockey sur glace canadien ;
 John Wilson (né en 1930), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Wilson (né en 1978), un joueur australien de rugby à XIII ;

Autres 
 John Wilson (1898-1975), un philatéliste britannique, gardien de la Collection philatélique royale de 1938 à 1969 ;
 John Wilson (1968-), un évêque catholique britannique, archevêque de Southwark depuis 2019.